В этом списке представлена хронология мировых рекордов на дистанции 1500 метров. Все результаты ратифицированы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

1500 метров одна из самых популярных легкоатлетических дистанций. Дистанция была представлена на первых Олимпийских играх в 1896 году.

Мужчины 
В этом списке представлена хронология мировых рекордов среди мужчин на дистанции 1500 метров. Все результаты ратифицированы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций начиная с 1912 года.

Женщины 
В этом списке представлена хронология мировых рекордов среди женщин на дистанции 1500 метров. Все результаты ратифицированы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций начиная с 1967 года.

Ссылки 
 Хронология результатов (мужчины)
 Хронология результатов (женщины)

Бег на средние дистанции
Бег 01500